Osoby o tym nazwisku:
 Bjørn Bergvall – norweski żeglarz sportowy, olimpijczyk
 Erik Bergvall – szwedzki waterpolista, olimpijczyk

Inne:
 (8695) Bergvall – planetoida z grupy pasa głównego asteroid